Isósceles (en griego significa: de iguales piernas) es un término usado en geometría, en particular para referirse a:

 El Triángulo isósceles;
 El Trapecio isósceles es matemáticas